Antonio Nogueira peut désigner plusieurs personnes :

 Antônio Rodrigo Nogueira (1976–), pratiquant brésilien d'arts martiaux mixtes et premier champion des poids lourds du Pride FC ;
 Antônio Rogério Nogueira (1976–), pratiquant brésilien d'arts martiaux mixtes et frère jumeau de Rodrigo ;
 António Nogueira (1951-), footballeur portugais ;
 António Nogueira (1963-), footballeur portugais ;
 Fernando Pessoa de son nom complet Fernando António Nogueira Pessoa (1888–1935), écrivain et poète portugais ;
 António Leonel Vilar Nogueira Sousa dit Tonel (1980–), footballeur portugais.

Voir aussi 
 Antonio Noguera